August Friedrich Schweigger - médico e naturalista alemão
Johann Schweigger - químico, físico e matemático alemão

Localidades 

Schweiggers

Desambiguação